Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Crnoj Gori.

Povijest
Crna Gora je jedna od zemalja gdje se je kršćanstvo proširilo u svojem prvom razdoblju.

Galerija

Izvori